Вячеслав Евгеньевич Сидоркин (; 1 февраля 1970, Киев) — советский и украинский футболист, защитник.

Игровая карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1987 году в киевском СКА. С 1990 по 1991 года играл в команде второй союзной лиги «Кристалл» (Херсон).

После распада СССР выступал в чемпионатах Украины. В высшей лиге дебютировал 7 марта 1992 года в составе запорожского «Торпедо» в игре против «Таврии» (0:2). Всего в высшей лиге провёл 28 матчей — по 14 за «Торпедо» и харьковский «Металлист». Кроме того был игроком команд «Рось» (Белая Церковь) и «Эвис» (Николаев).

Ссылки 
 
 
  на сайте AllPlayers.in.ua
  на сайте Ukr-Football.org.ua

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Кристалл» Херсон
Игроки ФК «Торпедо» Запорожье
Игроки ФК «Рось»
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Металлист»